The Sinquefield Cup — щорічний шаховий міжнародний турнір, що проходить у Сент-Луїсі (США). Перший турнір був зіграний 2013 року. Турнір збирає найсильніших шахістів світу, про що свідчить їх висока категорія, зокрема 22-га та 23-тя (найвища за історію шахів).

У 2014 році Фабіано Каруана зумів набрати 8½ з 10 можливих очок та випередити найближчого переслідувача на 3 очки, при цьому його турнірний перформанс склав 3103 очки.

Переможці турніру

Сумарна таблиця виступів за 2013-2019 роки

Сент-Луїс (шаховий турнір)